Claudia de Orleans (Larache, 11 de diciembre de 1943). Princesa de Francia de la Casa de Orleans con el tratamiento de Alteza Real.

Nacida el 11 de diciembre de 1943 en Larache, donde la Casa de Orleans poseía una importante explotación agraria, hija del príncipe Enrique de Orleans y de la princesa Isabel de Orleans-Braganza. Claudia es la novena hija de los condes de París y era nieta por vía paterna del príncipe Juan de Orleans y de la princesa Isabel de Orleans mientras que por vía materna lo era del príncipe Pedro de Alcántara de Brasil y de la condesa bohemia Elisabeth Maria Dobrženska de Dobrženicz.

Matrimonios e hijos 
A lo largo de la década de 1950 y de 1960, los condes de París disfrutaron de un enorme prestigio entre las familias reales católicas de Europa. En uno de los encuentros de la realeza europea, Claudia conoció al príncipe Amadeo de Aosta con quien se comprometió y se casó en 1964.

Amadeo de Aosta era hijo del duque Aimón de Aosta y de su esposa, la princesa Irene de Grecia, que fueron reyes de Croacia. Claudia y Amadeo se casaron en Sintra (Portugal), el 22 de julio de 1964. La boda se celebró en Portugal para que el rey Humberto II de Italia pudiera asistir a la ceremonia. La pareja se estableció en la finca italiana de Il Borro, y tuvieron tres hijos: 

  Blanca de Saboya, nacida en Florencia en 1966. Se casó en 1988 con el conde Gilberto Carbonello Tiberto María  Arrivabene-Valenti-Gonzaga. El matrimonio ha tenido cinco hijos.
  Aimón de Saboya, duque de Apulia, nacido en Florencia en 1967. Casado en una ceremonia por lo civil el 16 de septiembre de 2008, con la princesa Olga de Grecia, hija del príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca. La ceremonia religiosa ortodoxa tuvo lugar el 27 de septiembre de 2008 en Patmos.
 Humberto de Saboya-Aosta y Grecia (n. París, 7 de marzo de 2009).
 Amadeo Miguel de Saboya-Aosta y Grecia (n. París, 24 de mayo de 2011).
 Isabel de Saboya-Aosta y Grecia (n. París, 14 de diciembre de 2012).
 Mafalda de Saboya, nacida en Florencia en 1969. Se casó en primeras nupcias en 1994 con el príncipe Alejandro Ruffo di Calabria-Santapau, de los príncipes de Palazzolo, de quien se divorció en 1997, para casarse civilmente con el barón Francisco Fernando Carlos Napoleón Lombardo di San Chirico en 2001. Del segundo matrimonio, ha tenido tres hijos.

Claudia y Amadeo se casaron cuando ambos tenían tan solo 21 años de edad. Su unión fue bastante inestable, a lo largo de los 18 años que duró el matrimonio hubo épocas de separación y épocas de especial necesidad mutua. El 20 de julio de 1976, de común acuerdo, los duques de Aosta se separaron. Obtuvieron el divorcio el 26 de abril de 1982 y la anulación eclesiástica el 8 de enero de 1987.

El 27 de abril de 1982 Claudia se casó de nuevo, esta vez civilmente, en Puerto Príncipe, Haití con el escritor italo-americano Luigi Arnaldo La Cagnina (n. 1929 en Roma) de quien se divorció en 1996, para volverse a casar con Enrico Gandolfi (1941-2015) en 2006.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

Personas de Larache
Dinastía de Orleans
Casa de Borbón en Francia
Duquesas consortes de Aosta
Duquesas consortes del siglo XX